Рабин — еврейская фамилия.
Этимология от украинской или польской формы рабин = титула иудейского религиозного толкователя (раввин).

Известные носители фамилии 
 Рабин, Александр Оскарович (1952—1994) — советский, позже французский художник, сын О. Я. Рабина.
 Рабин, Александр Сергеевич (1916—?) — скульптор, член Союза художников СССР.
 Рабин, Иосиф Израилевич (1900—1987) — еврейский советский писатель.
 Рабин, Исраэль Аврахам (1882—1951) — израильский лингвист, деятель религиозного сионизма.
 Рабин, Ицхак (1922—1995) — премьер-министр Израиля (1974—1977, 1992—1995), лауреат Нобелевской премии мира (1994).
 Рабин, Майкл (1936—1972) — американский скрипач.
 Рабин, Михаэль (род. 1931) — израильский математик.
 Рабин, Мэттью (род. 1963) — американский экономист.
 Рабин, Нехемия (1886—1971) — общественно-политический деятель, отец И. Рабина.
 Рабин, Озер (1921—1999) — израильский поэт.
 Рабин, Оскар Яковлевич (1928—2018) — российский художник.
 Рабин, Сэмюэль (1903—1991) — британский художник, скульптор и бронзовый призёр олимпийских игр по борьбе.
 Рабин, Хаим (1915—1996) — израильский лингвист.

См. также 
 Алгоритм Рабина — Карпа
 
  — фамилия и топоним.